Astrowoche ist Europas größtes wöchentliches Horoskopmagazin und wird von der Astro Zeitschriftenverlags GmbH & Co. Medien KG (einem Tochterunternehmen der Bauer Media Group) in Rastatt herausgegeben. Der Redaktionssitz ist Schärding (Österreich). Chefastrologe ist Erich Bauer, Chefredakteur ist Rudolf Kollböck.

Zielgruppe und Inhalt 

Kernzielgruppe der Astrowoche sind Frauen von 35 bis 59 Jahren. Themenschwerpunkt ist neben dem umfangreichen Horoskopteil auch ein ausführlicher Gesundheitsratgeber, unter anderem mit regelmäßigen Tipps von Hademar Bankhofer.

Auflage und Verbreitung 

Die Zeitschrift erreicht gemäß  eine verbreitete Auflage von  Exemplaren.

Weblinks 

 Webpräsenz der Zeitschrift 

Frauenzeitschrift (Deutschland)